Línea 135 puede referirse a:

 Línea 135 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 135 de colectivos de Rosario.
 Línea 135 de ómnibus de Montevideo.